Thomas H. Hall (1773-1853), Amerikaans politicus
 Tom Hall (singer-songwriter) (1936), Amerikaans musicus en schrijver
 Thomas Hall (kanovaarder) (1982), Canadees kanovaarder

Zie ook 
 Tom Hall (doorverwijspagina)